La Angostura ist:
La Angostura (Mexiko), ein Stausee in Mexiko
La Angostura (Chihuahua), ein Ort in Mexiko
La Angostura (Bolivien), ein Stausee in Bolivien
La Angostura (Santa Cruz), eine Stadt im Departamento Santa Cruz in Bolivien
La Angostura (Neuquén), ein Ort in Argentinien
Villa La Angostura, eine Stadt in Argentinien

Siehe auch: 
Angostura